Bjała (obwód Ruse) – miasto w Bułgarii, w obwodzie Ruse
 Bjała – gmina z siedzibą w ww mieście
 Bjała (obwód Warna)
 Bjała – gmina z siedzibą w ww mieście

Zobacz też: Biała